Freiling heißen folgende geografischen Objekte: 

 Freiling (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freiling (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freiling (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Freiling (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Freiling (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Freiling (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Freiling (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Freiling (Gemeinde Stössing), Katastralgemeinde von Stössing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Freiling (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Freiling (Gemeinde Gurten), Ortschaft der Gemeinde Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Freiling (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Freiling (Gemeinde Oftering), Katastralgemeinde von Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Freiling (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Freiling (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land

Freiling ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Freiling (* 1964), deutscher Betriebswirt

Siehe auch:
 Freilingen